Эгмундур Кристинссон (; родился 19 июня 1989 года в Рейкьявике, Исландия) — исландский футболист, вратарь греческого клуба «Олимпиакос» и сборной Исландии.

Клубная карьера 
Эгмундур дебютировал на взрослом уровне за клуб «Фрам» 12 июня 2006 года, за неделю до своего 17-летия, в матче с «Хаукаром». Сохранив свои ворота в неприкосновенности. Матч закончился крупной победой «Фрама» с итоговым счетом 3:0. Свой следующий матч провел в Исландской Премьер-Лиге сезона 2009, в последнем матче сезона, в перерыве заменил Ханнеса Халльдоурссона и сохранил ворота «сухими» во второй половине матча. В итоге «Фрам» потерпел домашнее поражение от «Троттура», который забил единственный мяч в первом тайме. Эгмундур в сезоне 2010 года оставался резервным вратарем в клубе. В конце сезона 2010, когда был заключён трансфер Ханнеса Халльдоура в «Рейкьявик», Эгмундур стал основным вратарем в клубе.

В 2015 году Эгмундур подписал 3-летний контракт с «Хаммарбю».

Международная карьера 
Первый матч за сборную Эгмундур провел 4 июня 2014 года, вышел на замену после перерыва, в матче против команды Эстонии.

Достижения 
Командные

 «Фрам»
 Обладатель Кубка Исландии — 2013

Примечания 

Футболисты Исландии
Игроки сборной Исландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Исландии по футболу
Игроки ФК «Фрам»
Игроки ФК «Раннерс»
Игроки ФК «Хаммарбю»
Игроки ФК «Эксельсиор» Роттердам
Игроки ФК «Олимпиакос» Пирей